

Događaji

Rođenja 

 Eshil, starogrčki dramatičar (nesigurno)

Smrti